Бори́с Евге́ньевич Пьянко́в (28 мая 1935, Свердловск, Россия — 2 марта 2023, Москва, Россия) — советский и российский военачальник. Начальник Гражданской обороны СССР — заместитель министра обороны СССР (1991). Заместитель главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами Содружества Независимых государств (1992—1993). Генерал-полковник (1988).

Биография

Ранние годы 
Родился 28 мая 1935 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Русский. Отец работал сапожником, мать — швеёй.

Образование — высшее. Окончил:
 Дальневосточное танковое училище в 1959 году;
 Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1969 году;
 Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова в 1979 году.

До военной службы три года отработал токарем на заводе.

На военной службе 
Военную службу начал в 1954 году в Закавказском военном округе, где два года отслужил срочную службу солдатом-танкистом в 10-й горнострелковой дивизии, на третьем году службы поступил из войск в Дальневосточное танковое училище. После его окончания командовал танковым взводом, с 1961 года — старший техник по контролю заправки и начальник отделения заправки танков, с 1966 года — командир танковой роты в Уральском военном округе.

После окончания Военной академии бронетанковых войск с 1969 года командовал танковым батальоном, с 1970 года был заместителем командира, а с июля 1971 года — командиром танкового полка. С июня 1973 года — начальник штаба — заместитель командира танковой дивизии.

На высших должностях 
С сентября 1974 года — командир 145-й мотострелковой дивизии в Закавказском военном округе (Батуми). После окончания Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР с июля 1979 года — командир 17-го армейского корпуса в САВО. В начале Афганской войны (1979—1989 гг.) обеспечивал со стороны САВО передислокацию частей и подразделений корпуса в состав 40-й общевойсковой армии. С декабря 1982 года — командующий 3-й общевойсковой армией в Группе советских войск в Германии. С июля 1985 года — первый заместитель командующего войсками Одесского военного округа. С августа 1987 года — командующий войсками Сибирского военного округа.

С 17 августа 1991 года по 4 декабря 1991 года — начальник Гражданской обороны СССР — заместитель Министра обороны СССР. С 4 декабря 1991 — заместитель Министра обороны СССР. 6 июля 1992 года решением Совета глав государств СНГ был назначен заместителем главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами СНГ (однако, в данном статусе он был упомянут ещё ранее в указах Президента РФ за март и май 1992 г.). Руководитель коллективных сил СНГ по поддержанию мира и силами по предотвращению локальных конфликтов на внешних границах СНГ.

С сентября 1993 по апрель 1994 года — командующий миротворческим контингентом российских войск в Таджикистане, участвующими в прекращении Гражданской войны в Таджикистане. С марта 1994 года — первый заместитель начальника штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ. С июня 1995 года находился в распоряжении главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации.

Являлся членом ряда государственных делегаций Российской Федерации на переговорах с Республикой Молдова в 1992 году, с Арменией в 1993 году по вопросам, представляющим взаимный интерес в политической, военной, экономической, социальной, гуманитарной областях, а также по различным аспектам собственности.

Избирался народным депутатом СССР (1989—1991). Будучи народным депутатом, входил в Депутатскую группу коммунистов в группе «Отечество», в депутатскую группу «За конструктивное взаимопонимание».

С ноября 1995 года в отставке.

После службы 
Жил и работал в Москве. Скончался 2 марта 2023 года на 88-м году жизни.

Семья 
Женат, жена — медицинский работник, сын и дочь.

Увлекался чтением исторических романов и рыбалкой.

Награды 
 Орден «За военные заслуги» (Российская Федерация)
 Два ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й степени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Медаль за воинскую доблесть «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (СССР)
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Иностранные награды (Монгольская Народная Республика и Германская Демократическая Республика)

Примечания

Литература 
 Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 7: Продовольственная служба — Таджикистан / Гл. ред. комиссии С. Б. Иванов. — М.: Воениздат, 2003. — 735 с. — ISBN 5-203-01874-X. — С.99.

Ссылки 
 Пьянков Борис Евгеньевич
 Уральская региональная общественная организация по развитию связей с земляками
 Большая биографическая энциклопедия
 
 А. Т. Арутюнян. В горах Бадахшана. Воспоминания командира полка. — Ереван: изд. Антарес, 2014. — 242 c. — ISBN 978-9939-0-1091-5

Танкисты СССР
Члены КПСС
Заместители министра обороны СССР
Выпускники Благовещенского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Народные депутаты СССР
Делегаты XXV съезда КПСС